Алекса́ндр Ио́сифович Попо́в:
 Попов, Александр Иосифович (1913—1993) — советский учёный-геолог и географ, профессор, основатель учения о криолтогенезе.
 Попов, Александр Иосифович (1944—2011) — народный артист России.